Freitag kan som auktorsförkortning betyda:

 Hendrik Freitag
 Helmut E. Freitag

Robotskapade auktorsförkortningar